Ро́джер Гу́стаф Шмидт (; 20 июня 1952, Германия) — немецкий кёрлингист и тренер по кёрлингу.

С начала 1990-х как тренер руководил сборными командами нескольких стран.

Руководитель созданной им в Швейцарии в 1994 Академии кёрлинга.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Германии